Der sechste Schweizer Cup im Fussball wurde vom 5. Oktober 1930 bis zum 10. Mai 1931 ausgetragen.

1/32 Finals 

|}

Wiederholungsspiel 

|}

1/16 Finals 

|}

Achtelfinals 

|}

Viertelfinals 

|}

Halbfinals 

|}

Final 
Das Finalspiel fand am 10. Mai 1931 im Campo Marzio in Lugano statt.

1930 31
Fußballsaison 1930/31